Selfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Selfjall (bergstopp), Norðurland eystra, 
 Selfjall (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,18, long -15,00), 
 Selfjall (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,09, long -17,94), 
 Selfjall (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,09, long -17,16), 
 Selfjall (berg i Island, Norðurland vestra), 
 Selfjall (berg i Island, Austurland, lat 64,52, long -14,65), 
 Selfjall (berg i Island, Västlandet, lat 64,69, long -20,79), 

Robotskapade Islandförgreningar